Karthausen ist der Name von:
 Karthausen, Ort in Radevormwald
 Oberkarthausen, Ort in Radevormwald
 Karthausen (Adelsgeschlecht), erloschenes, westfälisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Karthause
 Karthaus
 Carthaus
 Carthausen
 Kartenhaus